Бокопла́вы, или разноно́гие , — отряд высших раков из надотряда Peracarida. Известно около 9000 видов, распространённых в бентосе морей и пресных водоёмах всего мира; некоторые представители ведут амфибиотический образ жизни в полосе прибоя и заболоченных почвах. В отряде описаны немногочисленные паразитические формы, такие как китовые вши (семейство Cyamidae). Представители подотряда Hyperiidea и байкальские Macrohectopus branickii (инфраотряд Gammarida) — планктонные организмы.

Этимология 
Название Amphipoda происходит от древнегреческого   (разный) и  (нога) и относится к двум типам ног этих животных. Одно из русскоязычных названий данного отряда — разноногие — является прямым переводом латинского наименования. В противовес этому, другой отряд ракообразных называется равноногие (Isopoda) и они имеют единый тип ног

Размеры 
Типичные бокоплавы имеют размеры менее 10 мм, но были зафиксированы и крупные экземпляры размером в 28 см. Бокоплавы таких размеров были сфотографированы на глубине 5300 м в Тихом океане, что служит примером глубоководного гигантизма. Отдельные части тел бокоплавов, выловленные  в Атлантическом океане, при реконструкции указывают на возможную длину организма до 34 см. Экспонаты из обоих океанов исследователи относят к одному и тому же виду — Alicella gigantea. Взрослые особи самых маленьких представителей бокоплавов имеют не более 1 мм в длину. Одним из важных лимитирующих размер бокоплавов факторов является концентрация растворённого в воде кислорода, которая в свою очередь зависит кроме всего прочего от атмосферного давления. В результате бокоплавы обитающие в озере Титикака на высоте 3800 метров над уровнем моря достигают максимальных размеров в 22 мм, тогда как в озере Байкал расположенном на высоте 455 метров над уровнем моря встречаются бокоплавы длиной до 90 мм.

Строение 

Обычно тело сплюснуто с боков. В отличие от большинства групп высших раков, бокоплавы лишены карапакса — черта, независимо приобретённая разноногими раками. Первый сегмент груди слит с головой, его конечности преобразованы в ногочелюсти. Остальные 7 торакомеров остаются свободными и образуют грудной отдел — переон.

Грудные ноги бокоплавов неодинаковы по строению. Первые две пары заканчиваются ложными клешнями, служащими для захвата пищи. Следующие две пары ног заканчиваются коготками, направленными назад, а три последние пары — более длинные с направленными вперёд коготками. Лишенные клешней конечности используются бокоплавами для передвижения по субстрату. Жабры отходят от первых члеников конечностей II—VII грудных сегментов (в редких случаях только на III—VI).

Брюшко делится на два отдела — плеосому и уросому, каждый из которых состоит из трех сегментов. Сегменты плеосомы несут плавательные двуветвистые конечности — плеоподы. На сегментах уросомы расположены также двуветвистые прыгательные ноги — уроподы. На конце брюшка расположена анальная лопасть, не гомологичная тельсону других ракообразных. У многих видов (например, морских козочек и др.) брюшко почти полностью редуцировано, число грудных ног сокращено.

Эволюция и ископаемые виды 
Считается что бокоплавы оформились как самостоятельный отряд в нижних ярусах каменноугольного периода. Тем не менее из-за отсутствия карапакса в качестве ископаемых сохранилось исключительно малое их количество (12 экземпляров). До 1994 года было обнаружено всего несколько ископаемых представителей бокоплавов, которые сохранились в янтаре и датируются верхним эоценом и позднее. В 2013 году был задокументирован бокоплав на 170 миллионов лет старше предыдущих находок. Он был обнаружен в слоях относящихся к триасовому периоду на территории штата Невада и описан группой Марка Мак-Менамина под названием Rosagammarus minichiellus.

Классификация 

Представленная ниже классификация бокоплавов (подотряды и надсемейства) представлена по схеме Мартина и Девиса от 2001 года. 

Gammaridea
Ampeliscoidea
Crangonyctoidea
Dexaminoidea
Eusiroidea
Gammaroidea
Hadzioidea
Iphimedioidea
Kurioidea
Leucothoidea
Liljborgioidea
Lysianassoidea
Melphidippoidea
Oedicerotoidea
Pardaliscoidea
Phoxocephaloidea
Stegocephaloidea
Stenothoidea
Synopioidea
Talitroidea
Thurstonelloidea
Caprellidea
Caprellida
Caprelloidea
Phtisicoidea
Cyamida
Cyamidae
Hyperiidea
Physosomata
Scinoidea
Lanceoloidea
Physocephalata
Vibilioidea
Phronimoidea
Lycaeopsoidea
Platysceloidea
Ingolfiellidea
Ingolfiellidae
Metaingolfiellidae

Следующие семейства относятся к группе incertae sedis:

Artesiidae
Baikalogammaridae
Behningiellidae
Eulimnogammaridae
Gammaroporeiidae
Iciliidae
Ipanemidae
Iphigenellidae
Iulopididae
Izinkalidae
Kamakidae
Kotumsaridae
Kuriidae
Luciobliviidae
Macrohectopodidae
Maxillipiidae
Mesogammaridae
Metacrangonyctidae
Metaingolfiellidae
Microprotopidae
Micruropodidae
Neomegamphopidae
Neoniphargidae
Nihotungidae
Niphargidae
Pachyschesidae
Pallaseidae
Paracalliopiidae
Paracrangonyctidae
Paraleptamphopidae
Paramelitidae
Perthiidae
Phreatogammaridae
Pleioplateidae
Podoprionidae
Priscillinidae
Priscomilitaridae
Prolanceolidae
Pseudocrangonyctidae
Regaliidae
Salentinellidae
Sanchoidae
Seborgiidae
Sinurothoidae
Sternophysingidae
Tulearidae
Typhlogammaridae
Vitjazianidae
Wandinidae

Галерея

См. также 
 Мормыш
Acanthogammarus victorii

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 
Отряды ракообразных